Bull Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Lake (Alaska)
 Bull Lake (Monroe County, Arkansas)
 Bull Lake (Perry County, Arkansas)
 Bull Lake (Garfield County, Colorado)
 Bull Lake (San Miguel County, Colorado)
 Bull Lake (Alpine County, Kalifornien)
 Bull Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Bull Lake (Catahoula Parish, Louisiana)
 Bull Lake (Red River Parish, Louisiana)
 Bull Lake (Minnesota)
 Bull Lake (Lincoln County, Montana)
 Bull Lake (Missoula County, Montana)
 Bull Lake (Nebraska)
 Bull Lake (Cibola County, New Mexico)
 Bull Lake (Guadalupe County, New Mexico)
 Bull Lake (Texas)

Siehe auch
 Lake Bull, See in der Antarktis